Кропачи — название населённых пунктов:

Россия 
 Кропачи — деревня в Кирове Кировской области.
 Кропачи — деревня в Оричевском районе Кировской области.